Loop (« boucle » en français) peut désigner :

Toponyme

Allemagne 
 Loop, une commune située dans le Land de Schleswig-Holstein.

États-Unis 
 Loop, le quartier d'affaires de Chicago ;
 Loop, est la boucle aérienne du métro de Chicago située dans le centre de la ville de Chicago ;
 Loop, census-designated place située au Texas.

Musique 
 en musique électronique, un loop est un motif musical en boucle ;
 Loop, c'est aussi un groupe de rock anglais ;
 Loop est le  de Māya Sakamoto sorti en 2005.

Divers 
 UrbanLoop est un projet système de transport urbain en commun français ;
 en pornographie, de petits films souvent de basse qualité diffusés en boucle dans les cabines de vidéoclubs.